Montauriol ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montauriol (Aude) im Département Aude
Montauriol (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Montauriol (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales
Montauriol (Tarn) im Département Tarn